Odon  peut faire référence à :
 Odon ( 852-898), roi des Francs ;
 Odon  de Saint-Rémi, (?-1151), supérieur de l'abbaye Saint-Remi de Reims ;
 Odon  de Savoie ( 1023-( 1060), comte de Maurienne ;
 Odon  (?-881), évêque de Beauvais ;
 Odon  ( 930-993), margrave de la Marche de l'Est saxonne.

Voir aussi